Fröbelstraße ist der Name folgender Straßen:
 Fröbelstraße (Berlin), Straße im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg
 Fröbelstraße (Dresden), Straße im Dresdner Stadtteil Friedrichstadt
 Fröbelstraße (Hannover), Straße im Hannoveraner Stadtteil Linden-Nord
 Fröbelstraße (Wuppertal), Straße im Wuppertaler Stadtbezirk Elberfeld-West
 Fröbelstraße (Magdeburg), Straße im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-West